Euryhelmis är ett släkte av plattmaskar. Euryhelmis ingår i familjen Heterophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Euryhelmis